Nassach und Nassachbach sind geographische Namen:

Ortschaften:
 Nassach (Aidhausen), Ortsteil von Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Nassach (Spiegelberg), Ortsteil von Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Nassach/Unterhütt, Ortsteil von Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Nassach (Uhingen), größerer Siedlungsteil von Nassach/Unterhütt links der Nassach

Gewässer:
 Nassach (Fils), rechter Zufluss der Fils unterhalb von Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Nassach (Main), rechter Zufluss des Mains in Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern

 Nassachbach, linker Zufluss der Winterlauter bei Jux, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Nassbach